MPCC steht als Abkürzung für:

 Mouvement Pour un Cyclisme Crédible
 Military Planning and Conduct Capability (Militärische Planungs- und Durchführungsfähigkeit), gemeinsame Kommandozentrale für Militäreinsätze der Europäischen Union, seit 2017

Abkürzung